20th Century Club bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 20th Century Club (Reno, Nevada), NRHP-ID: 83001113
 20th Century Club (Buffalo, New York), NRHP-ID: 11000270